B2 може значити:

 Вітамін B2 — рибофлавін.
 B2 — формат паперу.
 B2 — Northrop B-2 Spirit, стратегічний бомбардувальник ВПС США.

Див. також 

 «БИ-2» — російський рок-гурт.